Olbersdorf kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Město Albrechtice, ort, 
 Albrechtice (ort i Tjeckien, Pardubice),

Tyskland 

 Olbersdorf, kommun, Sachsen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar